Příjmení Jakubík nosí více významných osobností:

 Antonín Jakubík (* 1931) – český a československý politik KSČ
 Ján Jakubík (1923–2015) – slovenský matematik a akademik
 Oldřich Jakubík (* 1930) – český operní pěvec